Mueang Chai Nat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chainat, Thailanda, cu o populație de 72.031 de locuitori și o suprafață de 255,377 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 81 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Chainat